Allahyari ist der Familienname der folgenden Personen:

 Houchang Allahyari (* 1941), österreichisch-iranischer Psychiater und Filmemacher Herkunft
 Morehshin Allahyari (* 1985), iranische Medienkünstlerin und Aktivistin

geografische Objekte
 Allahyari (Qaslan), Dorf im Iran